O nome Carlos foi usado para dar nome a seis ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste:
 Tempestade tropical Carlos (1979) - tempestade tropical ao largo da costa sudoeste do México. Sem danos.
 Tempestade tropical Carlos (1985) - tempestade tropical a meio caminho da costa do México e o Havaí. Sem danos.
 Furacão Carlos (1991) - furacão de categoria 3 ao largo da costa sudoeste do México. Sem danos.
 Tempestade tropical Carlos (1997) - tempestade tropical ao largo da costa oeste do México. Sem danos.
 Tempestade tropical Carlos (2003) - tempestade tropical que atingiu a costa sudoeste do México, causando 11 fatalidades e 8 milhões de dólares em prejuízos.
 Furacão Carlos (2009) - furacão de categoria 2 a meio caminho entre a costa sudoeste do México e o Havaí. Sem danos.

Desambiguação